UEFA Champions League 2014-15 var den 60. udgave af det europæiske klubmesterskab i fodbold, den sjette udgave under den nyeste kvalifikationsformat og den 23. udgave siden relanceringen af turneringen til UEFA Champions League. Turneringen blev vundet af den spanske klub FC Barcelona der i finalen besejrede italienske Juventus F.C. med 3-1. Finalen blev spillet på Olympiastadion i Berlin, Tyskland.

Kvalifikation

Første kvalifikationsrunde

Anden kvalifikationsrunde 

|}

Noter

Tredje kvalifikationsrunde 

|-
!colspan=6|Mestervejen

|-
!colspan=6|Ligavejen

|}

Noter

Playoff-runde 

|-
!colspan=6|Mestervejen

|-
!colspan=6|Ligavejen

|}

Gruppespil

Gruppe A 

|

|}

Gruppe B 

|

|}

Gruppe C 

|

|}

Gruppe D 

|

|}

Gruppe E 

|

|}

Gruppe F 

|

|}

Gruppe G 

|

|}

Gruppe H 

|

|}

Slutspil

Overblik

Ottendedelsfinaler 

|}

Kvartfinaler 

|}

Semifinaler 

|}

Finale

Statistik 
Topscorer og assister (kvalifikations- og play-off-runder er ikke medtaget)

Topmålscorere

Topassistere

Turneringens hold 
UEFA technical study group udvalgte følgende 18 spillere til turneringens hold:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
!
!Spiller
!Hold
|-
|rowspan=2|
|align=left| Gianluigi Buffon
|align=left| Juventus
|-
|align=left| Marc-André ter Stegen
|align=left| Barcelona
|-
|rowspan=5|
|align=left| Gerard Piqué
|align=left| Barcelona
|-
|align=left| Javier Mascherano
|align=left| Barcelona
|-
|align=left| Jordi Alba
|align=left| Barcelona
|-
|align=left| Branislav Ivanović
|align=left| Chelsea
|-
|align=left| Giorgio Chiellini
|align=left| Juventus
|-
|rowspan=6|
|align=left| Sergio Busquets
|align=left| Barcelona
|-
|align=left| Andrés Iniesta
|align=left| Barcelona
|-
|align=left| Toni Kroos
|align=left| Real Madrid
|-
|align=left| Ivan Rakitić
|align=left| Barcelona
|-
|align=left| Andrea Pirlo
|align=left| Juventus
|-
|align=left| Claudio Marchisio
|align=left| Juventus
|-
|rowspan=5|
|align=left| Lionel Messi
|align=left| Barcelona
|-
|align=left| Neymar
|align=left| Barcelona
|-
|align=left| Luis Suárez
|align=left| Barcelona
|-
|align=left| Álvaro Morata
|align=left| Juventus
|-
|align=left| Cristiano Ronaldo
|align=left| Real Madrid

Eksterne henvisninger 
 UEFA Champions League på UEFA's hjemmeside

Referencer